Glory Hole steht für:

 Glory Hole, Loch in einer Wand zum Zwecke meist anonymer Sexualkontakte
 Glory Hole in der Glasbläserei, ein zweiter Ofen, der zum Wiedererwärmen verwendet wird
 Glory Hole – nachrichten von drüben, österreichisches Leinwandliteraturmagazin
 Glory Hole als Bezeichnung für den Überfalltrichter am Lake Berryessa